Prance kan som auktorsförkortning betyda:

 Ghillean Tolmie Prance
 Ghillean `Iain' Tolmie Prance

Robotskapade auktorsförkortningar